Нижний Каранай — село в Буйнакском районе Дагестана. Входит в состав сельского поселения «Сельсовет „Верхнекаранайский“».

Географическое положение 
Расположен в 15 км к западу от районного центра города Буйнакск.

Население

Примечания 

Населённые пункты Буйнакского района